VM i håndbold 1995 kan henvise til flere artikler:

VM i håndbold 1995 (mænd)
VM i håndbold 1995 (kvinder)